Хасте:

 Хасте — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Хасте — город в центральном Иране, в провинции Исфахан.